Anatolij Semenovič Levčenko – cosmonauta sovietico
 Anna Levčenko – pallavolista russa
 Elena Levčenko – cestista bielorussa
 Irina Levčenko – ex cestista sovietica
 Jevhen Levčenko – ex calciatore ucraino
 Julija Levčenko – altista ucraina
 Ksenija Levčenko – cestista russa
 Gordej Ivanovič Levčenko – ammiraglio sovietico
 Volodymyr Levčenko – calciatore sovietico